Paprotno ist der Name

 mehrerer Ortschaften in Polen:
 in der Wojewodschaft Masowien, Gemeinde Wyśmierzyce
 in der Wojewodschaft Westpommern, Gemeinde Karnice, siehe Paprotno (Karnice)
 in der Wojewodschaft Westpommern, Gemeinde Mielno
 Paprotno (Świnoujście), der offizielle Name von Wydrzany, einem Stadtteil von Świnoujście (Swinemünde)

 eines wüsten Dorfes in der Gemeinde Drawsko Pomorskie